Виктор Михайлович Третьяков:
 Третьяков, Виктор Михайлович (1927—2010) — советский футболист, советский и украинский футбольный тренер.
 Третьяков, Виктор Михайлович (1933—2003) — председатель Архангельского облисполкома (1975—1990).